Abdul-Medzsid két oszmán szultán neve is lehet:

 I. Abdul-Medzsid (1823–1861)
 II. Abdul-Medzsid (1868–1944)